Mitu kan syfta på:

 Mitu, fågelsläkte med trädhöns som förekommer i tropisk regnskog i Sydamerika

Geografi

Colombia 

 Mitú (departementshuvudort), Vaupés, 
 Mitu (flygplats), 
 Mitú (kommun), Vaupés, 

Robotskapade Colombiaförgreningar